Schweickert ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Schweickert (* 1972), deutscher Önologe und Politiker
 Hermann Schweickert (1885–1962), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Schweickert (1915–1943), deutscher Ringer
 Walter Karl Schweickert (1908–1992), deutscher Hörspielautor und Schriftsteller

Siehe auch:

 Schweikert (Begriffsklärung)
 Schweigert
 Schweikhardt